Druif, vrucht van de wijnstok (Vitis vinifera)
 Druif (orgel), het handvat van een draaiorgelwiel
 Druifhyacint, een geslacht van eenzaadlobbige planten, met als bekendste vertegenwoordiger de Blauwe druifjes
 Druif (Aruba), een plaats op Aruba